Eisenträger 

 nennt man stabförmige Bauteile aus Eisen (zum Beispiel T-Träger), siehe Profilstahl

 eine Stoffgruppe von rund 200 eisenbindenden niedermolekularen Verbindungen und Oligopeptiden, siehe Siderophore

 ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Eisenträger (1927–2017), deutscher Fußballspieler
 Florian Eisenträger (* 1992), deutscher Handballspieler
 Johann Heinrich Eisenträger (1730–1788), deutscher Landschafts-, Schlachten- und Porzellanmaler
 Lothar Eisenträger (1896–1963), deutscher Diplomat und Offizier

Johnson v. Eisentrager (339 U.S. 763), ein 1950 vom US Supreme Court gefälltes Urteil (en)